Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1953 года  () прошёл в Париже с 2 по 10 сентября по круговой системе. В чемпионате приняли участие 11 спортсменов. Впервые турнир выиграл Ли-Чоан Кинг, уроженец Китая.

 — Ли-Чоан Кинг

 — Жорж Мальфрей

 — Марcель Наварро

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1953 году
1953 год в шашках
Спортивные соревнования в Париже
Сентябрь 1953 года